Astghadzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Astghadzor (ort), Gegharkunik, 
 Astghadzor (vattendrag), Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar